Carobbio ima više značenja:
 Carobbio, Bergamo
 Carobbio, Modena
 Carobbio, Parma